

Miejscowość w Bośni i Hercegowinie 
 Sokołowo – miasto w Bośni i Hercegowinie

Miejscowości na Białorusi 
 Sokołowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Chmielewo
 Sokołowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
Sokołowo – dawny majątek i kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.
Sokołowo – wieś obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Miejscowości w Bułgarii 
 Sokołowo – wieś w obwodzie Burgas
 Sokołowo – wieś w obwodzie Dobricz 
 Sokołowo – wieś w obwodzie Gabrowo
 Sokołowo – wieś w obwodzie Łowecz

Miejscowości w Polsce 
 Sokołowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka.
 Sokołowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń 
 Sokołowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń
 Sokołowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Sokołowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Sokołowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Grudusk 
 Sokołowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Sokołowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo 
 Sokołowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Lubasz 
 Sokołowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo 
 Sokołowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło 
 Sokołowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września

Inne 
 Sokołowo – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Diwasowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Sokołowo – wieś na Ukrainie
 Sokołowo – czechosłowacko–radziecki film wojenny

Zobacz też 
 Sokołowo Budzyńskie
 Sokołowo Włościańskie
 Sokołowo-Parcele